Геррієт Енн Тізелтон-Дайер (; 1854 — 1945) — британська вчена-ботанік, ботанічний ілюстратор. Дружина Вільяма Тернера Тізелтон-Дайера.
 Вільям Тернер Тізелтон-Дайер (; 1843—1928) — британський ботанік, директор Королівських ботанічних садів в К'ю. Чоловік Геррієт Енн Тізелтон-Дайер.